

Patronymie
 Tadeusz Kuntze (1727-1793), peintre d'origine silésienne, actif à Cracovie et à Rome ;
Otto Kuntze (1843-1907), botaniste allemand ;
 Walter Kuntze (1883-1960), General der Pioniere allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
Reimar Kuntze (1902-1949), directeur de la photographie allemand.

Homonymie de patronyme